Greve, Grevé bzw. Grève steht für:
 Greve (Familienname) (Grève), Familienname, zu Namensträgern siehe dort.
 Greve (Amt), deutsche Amtsbezeichnung
 Greve (Fluss), Fluss in der Toskana
 Greve Kommune, dänische Kommune auf Seeland
 Greve in Chianti, italienische Gemeinde in der Provinz Florenz
 Grevé, schwedischer Käse

Siehe auch:
 Graeve
 Grefe
 Grewe